Нико́лаос Каре́лис (; 24 февраля 1992, Ираклион, Крит, Греция) — греческий футболист, нападающий. Игрок сборной Греции.

Карьера

Клубная 
Николаос дебютировал в составе «Эрготелиса» 20 апреля 2008 года, в матче греческой Суперлиги с командой «Ксанти» (2:0), в котором вышел на замену на 78 минуте. Благодаря выходу на поле в этой встрече, Карелис стал самым молодым футболистом, игравшим когда-либо за «Эрготелис» в высшей лиге Греции.

Весной 2008 года игрок ездил на просмотр в лондонский «Арсенал», в составе которого принимал участие в юношеском турнире в Италии, где забил два гола, а молодые «канониры» стали его победителем. Но игрок не смог заключить контракт с клубом, так как ему ещё не было восемнадцати лет. Позже англичане утратили интерес к греку и контракт с ним так и не был подписан.

17 апреля 2011 года, в игре с «Пансерраикосом» (4:0), Николаос забил свой первый гол за «Эрготелис».

В июле 2012 года Николаос прибыл на просмотр в российский клуб «Амкар». В товарищеском матче с польской «Кашубией» (4:0), который стал для игрока первым в составе пермяков, он отметился забитым мячом. 31 июля грек подписал с клубом трёхлетний контракт. В составе команды дебютировал 12 августа, в матче чемпионата с «Мордовией» (0:0), в котором вышел на замену на 78 минуте игры.

31 июля 2013 года заключил четырёхлетний контракт с греческим «Панатинаикосом».

12 января 2016 года Карелис перешёл в бельгийский «Генк».

В сборной 
В период с 2008 по 2011 год Николаос выступал за юношеские сборные Греции до 17 и 19 лет. С 2011 по 2013 год являлся игроком молодёжной сборной Греции.

Достижения 
 «Панатинаикос»
 Обладатель Кубка Греции: 2013/14

Статистика

В клубах

В сборной 

Итого: 11 матчей / 2 гола; 1 победа, 4 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте УЕФА
 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Эрготелис»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК АДО Ден Хааг